Fort Campbell  steht für:

 Fort Campbell (Gambia), Festung auf Janjanbureh Island
 Fort Campbell (Kentucky), Stützpunkt der United States Army
 Fort Campbell (Malta), Festung auf Malta